La zingara – dipinto del 1628 di Frans Hals
 La zingara – opera lirica del 1822 di Gaetano Donizetti
 La zingara – versione italiana dell'opera lirica del 1854 The Bohemian girl, di Michael William Balfe
 La zingara – commedia del 1909 scritta da Sandro Camasio e Nino Oxilia
 La zingara – film muto tratto dalla commedia del 1909, diretto da Sandro Camasio
 La zingara – quiz televisivo italiano